Een overzicht van gemeenten in de Spaanse provincie Álava. In de eerste kolom staat het gemeentenummer, waarvan de eerste twee cijfers verwijzen naar de provincie met nummer 01000.

 
Alava